est la formule brute de plusieurs isomères.

 cycloheptène, numéro CAS 
 méthylènecyclohexane, numéro CAS 
 norbornane ou bicyclo[2.2.1]heptane ou norcamphane, numéro CAS 
 norcarane ou bicyclo[4.1.0]heptane, numéro CAS